Milo est un nom de lieu, un nom de personne, prénom ou nom de famille. C'est notamment la forme latine d'un nom,  souvent francisé en « Milon ».

Toponyme

Canada 
 Milo, village canadien dans la province d'Alberta.

États-Unis 
 Milo, une ville, du comté de Warren en Iowa ;
 Milo, une ville dans l’État du Maine ;
 Milo, un village du comté Vernon, dans le Missouri ;
 Milo, ville située dans l’État de New York.

Grèce 
 Milo, île grecque de la mer Égée appartenant à l'archipel des Cyclades ;
 Vénus de Milo, célèbre sculpture grecque de la fin de l'époque hellénistique, trouvée sur cette île.

Guinée 
 Milo, un cours d'eau ;

Indonésie 
 Milo, une des îles Togian.

Italie 
 Milo, commune de la province de Catane ;
 Milo, station du métro de Catane.

Architecture 
Le Milo ou Millo (en hébreu : המלוא) est une structure à Jérusalem en pierres étagées mentionnée dans la Bible hébraïque et qui désigne une partie de l'ancienne cité de David.

Nom de personne 
 Milon (ou Milo) de Trèves, évêque de Reims au  ;
 Milo, personnage de l'anime Saint Seiya.

Prénom

Patronyme  
 Antonio Milo (1968- ), acteur italien ; 
 Candi Milo, actrice américaine ; 
 Daniel Shabetaï Milo (1953-), enseignant et écrivain israélien ; 
 Dušan Milo (1973), joueur de hockey sur glace slovaque ; 
 Jean Milo (1906-1993), peintre et écrivain belge ; 
 Jean-Roger Milo (1957-), acteur français ; 
 Sandra Milo (1935-), comédienne italienne ; 
 Titus Annius Milo, homme politique romain.

Titres 

 La Venus de Milo. pièce en six tableaux de Jacques Deval (1962) ; 
 Milo, série télévisée d'animation française diffusée entre 2003 et 2009 ;
 Milo, un film américain réalisé par Pascal Franchot, sorti en 1998.

Autres 
 Milo, boisson chocolatée de la firme Nestlé ;
 Milo Football Club, club de football guinéen basé à Kankan.

Voir 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme slovaque
Patronyme juif
Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme italien